Alexandar Lasarow (bulgarisch Александър Лазаров) ist der Name folgender Personen:
* Alexandar Lasarow (Biathlet) (* 1990), bulgarischer Biathlet
 Alexandar Lasarow (Tennisspieler) (* 1997), bulgarischer Tennisspieler